Waf — система автоматизации сборки, написанная на Python, использующая сценарные файлы конфигурации на языке Python. Основной автор — Томас Надь ().

Обладает встроенной поддержкой Си, C++, D, Java, Фортрана, Qt; обеспечивает генерацию документов TeX и LaTeX. Поддержка других языков или форматов файлов может быть реализована с помощью пользовательских расширений (tools). Для Си и C++ автоматически анализируются зависимости, при этом в отличие от make не нужно отдельно выполнять команду make depend. Также имеется встроенная возможность поиска необходимых для сборки файлов (#include-файлы, библиотеки и прочие сборочные артефакты).

Поддерживается обнаружение изменений содержимого файлов по контрольным суммам MD5, наряду с традиционным обнаружением изменений по времени записи файла. Имеется возможность параллельной сборки. Также для ускорения сборки используется кеширование — подобно ccache, но для любых типов файлов.

История 
Долгое время проект KDE использовал для сборки пакет GNU build system (Autotools), но в силу ограничений последнего решил перейти на SCons. В рамках данного перехода Томас Надь создал служебную программу BKsys, которая должна была работать поверх SCons и предоставлять функциональность, аналогичную Autotools. Однако позже Надь решил, что архитектурные недостатки SCons (в частности проблема производительности на крупных проектах) слишком велики и трудно исправимы. Поэтому он решил полностью переписать SCons, и в результате появился «Waf».

Некоторое время проект KDE рассматривал BKsys (а позже Waf) в качестве своей основной системы сборки, однако выбор был сделан в пользу CMake, так как BKsys не решал проблем SCons, а Waf все ещё находился в состоянии альфа-версии. Тем не менее, система получила определённое распространение, в частности, используется проектами Samba, Ardour, Geany, Jack Audio.

Пример 
Пример простого wscript-файла, который компилирует файл «hello-world.c», используя один из доступных компиляторов Си:
top = '.'
out = 'build'

def options(opt):
    opt.load('compiler_c')
 	
def configure(conf):
    conf.load('compiler_c')

def build(bld):
    bld.program(source = 'hello-world.c', target = 'hello-world', features = 'c cprogram')

Сборка проекта запускается следующей командой:
waf configure build

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница проекта
 Waf на GitLab

Инструменты компиляции
Автоматизация сборки
Свободные системы автоматизации сборки
Программное обеспечение с лицензией BSD
Свободное программное обеспечение, написанное на Python
Кроссплатформенное программное обеспечение